Governo Kishida I – governo del Giappone in carica dal 4 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 guidato da Fumio Kishida
 Governo Kishida II – governo del Giappone in carica dal 10 novembre 2021 guidato da Fumio Kishida